Marie Sophie Hélène Béatrix van Frankrijk (Versailles, 9 juli 1786 - aldaar, 19 juni 1787) was de jongste dochter van koning Lodewijk XVI van Frankrijk en koningin Marie Antoinette van Oostenrijk. Het meisje is vernoemd naar een van haar vaders tantes, Sophie Philippine van Frankrijk, die een paar jaar voor dat zij geboren werd overleed. De grootouders van Sophie Beatrix aan vaderskant waren dauphin Lodewijk Ferdinand van Frankrijk en dauphine Maria Josepha van Saksen. Haar grootouders aan moederskant waren keizer Frans I Stefan en keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Ze stierf aan tuberculose en werd 11 maanden oud.

Huis Bourbon
Frankrijk, S